Ки́ли Хо́ус (), урожд. Клэр Джу́лия Хоус (, род. 10 февраля 1976, , Лондон) — британская актриса, певица и фотомодель.

Биография 
Клэр Джулия Хоус родилась 10 февраля 1976 года в Марилебоне (Лондон, Англия, Великобритания) в семье таксиста, став младшим из четверых детей в семье.

Снимается в кино с 1989 года. В 2014 году появилась в британском телесериале «Доктор Кто» в роли злодейки Банковского директора Карабраксас и её клона — начальницы службы безопасности Банка — Мисс Делфокс.

Личная жизнь 
В 2001—2004 года была замужем за карикатуристом Спенсером МакКелламом. В этом браке Хоус родила своего первенца — сына Майлза МакКеллама (род. в апреле 2000). С 8 октября 2004 года замужем во второй раз за актёром Мэттью Макфэдьеном, с которым она встречалась два года до их свадьбы. В этом браке Хоус родила своих второго и третьего детей: дочь Мэгги Макфэдьен (род. в декабре 2004 года) и сына Рэйфа Макфэдьена (род. в сентябре 2006 года).

Фильмография

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 

Дикторы
Киноактрисы Великобритании